BPL peut désigner :
 bonnes pratiques de laboratoire, un ensemble de règles à respecter lors d'essais non-cliniques (pré-cliniques) ;
 Boston Public Library (en français, Bibliothèque publique de Boston), une bibliothèque municipale située à Boston ;
 , une compétition bengalie de cricket T20.